Seleucus I Nicator
Seleucus II Callinicus
Seleucus III Ceraunus
Seleucus IV Philopator
Seleucus V Philometor
Seleucus VI Epiphanes
Seleucus VII Cybiosactes
Seleucus van Seleucia
Seleucus (usurpator)
Seleucus (geslacht), een geslacht van sluipwespen